Майорга (порт. Maiorga) — многозначный термин.

 Майорга (Вальядолид) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Майорга (Португалия) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия.

Фамилия 
 Майорга, Алехандро (род. 1997) — мексиканский футболист, защитник клуба «Гвадалахара».
 Майорга, Рикардо (род. 1973) — никарагуанский боксёр-профессионал.
 Майорга, Рой (род. 1970) — американский музыкант кубинского и эквадорского происхождения.
 Майорга, Сильвио (1934—1967) — никарагуанский революционер.
 Майорга, Хуан (род. 1965) — испанский драматург.
 Майорга Ривас, Роман (1862—1925) — сальвадорский поэт, журналист.